Viktor Arvidsson (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kågedalens AIF, il poursuit son apprentissage au Skellefteå AIK. Il débute dans l'Elitserien en 2011. Il remporte le Trophée Le Mat 2013 et 2014 avec Skellefteå. 

Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014, il est choisi au quatrième tour, à la  position par les Predators de Nashville. Il part alors en Amérique du Nord et est assigné aux Admirals de Milwaukee, club ferme des Predators dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match avec les Predators dans la Ligue nationale de hockey face aux Sabres de Buffalo. Il marque son premier but le  face aux Hurricanes de la Caroline

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Skellefteå AIK || Elitserien|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Skellefteå AIK || Elitserien || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Skellefteå AIK || Elitserien || 49|| 7|| 5|| 12|| 12|| 13|| 6|| 2|| 8|| 2
|-
| 2013-2014|| Skellefteå AIK || SHL || 50|| 16|| 24|| 40|| 59|| 14|| 4|| 12|| 16|| 4
|-
| 2014-2015|| Admirals de Milwaukee || LAH || 69|| 22|| 32|| 54|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 56|| 8|| 8|| 16|| 35|| 14|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee|| LAH|| 17|| 8|| 10|| 18|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 80 || 31|| 30 || 61 || 28 ||22 ||3 ||10 ||13 ||19
|-
|2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 78 ||29 || 32 ||	61 || 36 || 13 || 5 ||4 || 9 ||6
|-
|2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 58  ||34 || 14 ||48 || 26 || 6 || 0 || 0 || 0 ||2
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH ||  57  || 15 || 13 || 28 || 26 || 4 || 3 || 0 || 3 ||2
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH  || 50 || 10 || 15 || 25 || 21 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| Kings de Los Angeles || LNH || 66 || 20 || 29 || 49 || 22 || - || - || - || - || -

| 451 || 147 || 141 || 288 || 194 || 61 || 12 || 15 || 27 || 39

Au niveau international 

| 2011 || align=left| Suède U18|| align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 8|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 1|| 5|| 6|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018|| align=left| || align=left|Championnat du monde ||5 ||3 ||0 ||3 ||6 ||+4 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Skellefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles